

Reino Unido 

Bristol — cidade inglesa

Estados Unidos 

Bristol (Connecticut)
Bristol (Dacota do Sul)
Bristol (Flórida)

Bristol (Indiana)

Bristol (Nova Hampshire)

Bristol (Pensilvânia)
Bristol (Rhode Island)
Bristol (Tennessee)

Bristol (Virgínia)

Desambiguações de topônimos